Schotanus ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardus Schotanus (1598–1652), niederländischer Jurist
 Hanso Schotanus à Steringa Idzerda (1885–1944), niederländischer Ingenieur und Radiopionier
 Hendrik Schotanus (1549–1605), Rechtsprofessor an der Universität Franeker